

Сафарово — село, Учалинський район, Башкортостан
 Сафарово — присілок, Міякинський район, Башкортостан